La Copa Federación 1993 corresponde a la 31.ª edición del torneo de tenis femenino más importante por naciones. 32 equipos participaron en el Grupo Mundial.

Zona Americana 

 
 
 
  — promocionado a Grupo Mundial.
  — promocionado a Grupo Mundial.
 
 
 
 
 
 
 
 
  — promocionado a Grupo Mundial.
 
 
  — promocionado a Grupo Mundial.

Zona Asia/Oceanía 

  — promocionado a Grupo Mundial.
 
  — promocionado a Grupo Mundial.
 
  — promocionado a Grupo Mundial.

Zona Europa/África 

  — promocionado a Grupo Mundial.
  — promocionado a Grupo Mundial.
 
  — promocionado a Grupo Mundial.
 
 
 
  — promocionado a Grupo Mundial.
  — promocionado a Grupo Mundial.

Grupo Mundial

Final

Play-offs Grupo Mundial de 1993 

Los ganadores se mantienen en el grupo mundial de 1994 y los perdedores disputan los grupos regionales de 1994.

Enlaces externos 
 Página oficial de la Fed Cup 

Copa Federación (1963-1994)